

События

По месту

Римская империя 
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А. и Сатурнин.
 Франки разрушили иберийский Тарракон (современная Таррагона).
 Готы проникли в Каппадокию и вывели множество пленников.

Китай 
 Цзян Вэй пытается восстановить царство Шу убедив Чжун Хуэйа объявить восстание против Сыма Чжао, правителя  царства Вэй. Они не получают поддержки от войск Вэй, и Цзян Вэй, Чжун Хуэй со своими семьями преданы смерти.
 Сунь Хао сменяет Сунь Сю как правитель Царства У.

Умерли 
 Дэн Ай, генерал царства Вэй.
 Ден Чжунг, генерал царства Вэй, сын прославившегося генерала Ден Айа (родился в 230)
 Цзян Вэй, генерал царства Шу, великий полководец и стратег, приёмный сын Чжугэ Ляна (родился в 202)
 Ляо Хуа, генерал царства Шу
 Sun Xiu, император царства У (родился в 235)
 Чжан Бао, генерал царства У
 Чжан Уи, генерал царства Шу
 Чжун Хуэй, генерал царства Вэй (родился в 225)

Скончались 
 Дионисий Великий

См. также